Lote pode ser:
Lote (logística) - uma remessa de itens de suprimento.
Lote (propriedade) - uma área ou porção de terreno.

Desambiguação